Sappho (født ca. 630-612 f.Kr., død ca. 570 f.Kr.) er en kvindelig græsk digter.

Sappho kan også henvise til:

 Sappho (tidsskrift), et dansk tidsskrift udgivet af Trykkefrihedsselskabet 
 Sappho (film fra 1917), en amerikansk stumfilm